

Geografia 
 Irian Jaya Barat – provincia dell'Indonesia
 Isole Barat Daya – arcipelago nel Mar di Banda

Persone 
 Barat – cognome italiano
 Carl Barât – cantante e chitarrista britannico
 Maddalena Sofia Barat – religiosa francese, fondatrice della Società del Sacro Cuore di Gesù